Lubienia ist der Name folgender Orte in Polen:
 Lubienia (Brody) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Sacken (Poppelau) in der Woiwodschaft Oppeln